Jean-Jacques Aeschlimann, né le  à Bienne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il est le petit-fils de Georges Aeschlimann, ancien cycliste professionnel, le fils de Georges Aeschlimann, ancien joueur et directeur sportif du HC Bienne et le frère de Joël et Frank Aeschlimann, anciens joueurs de hockey.

Carrière en club 
Jean-Jacques Aeschlimann a commencé sa carrière au club de sa ville natale, le HC Bienne, où il a évolué lors des six premières saisons de sa carrière. En 1991, il a rejoint le HC Lugano, où il dispute 15 saisons et remporte deux titres de champion de Suisse (1999 et 2003).  Il s’engage ensuite avec le Lausanne HC, qui le prête pour deux matchs avec le HC Fribourg-Gottéron lors de la saison 2005-2006, avant de mettre un terme à sa carrière en 2007.

Il devient en 2007 entraîneur-assistant du HC Ambrì-Piotta, avant de prendre la direction générale du club en 2008. En 2013, il revient au HC Lugano en tant que directeur administratif.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse au cours des championnat du monde junior de 1987, des championnats du monde de 1994, 1995, 2000, 2001, 2002 et 2003 ainsi que lors des Jeux olympiques d'hiver de 2002. Au total, il a disputé 119 matchs internationaux, dont 39 en championnat du monde, totalisant 21 buts.

Trophées et honneurs personnels 

Champion de Suisse LNA 1999 et 2003 avec le HC Lugano

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|-
|1985-1986 ||HC Bienne ||LNA ||36 ||3 ||2 ||5 ||6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|1986-1987 ||HC Bienne ||LNA ||33 ||11 ||6 ||17 ||12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|1987-1988 ||HC Bienne ||LNA ||36 ||15 ||6 ||21 ||14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|1988-1989 ||HC Bienne ||LNA ||36 ||21 ||13 ||34 ||8 ||2 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1989-1990 ||HC Bienne ||LNA ||35 ||21 ||12 ||33 ||18 ||6 ||2 ||3 ||5 ||2
|-
|1990-1991 ||HC Bienne ||LNA ||36 ||18 ||8 ||26 ||16 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1991-1992 ||HC Lugano ||LNA ||36 ||10 ||13 ||23 ||29 ||4 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|1992-1993 ||HC Lugano ||LNA ||36 ||5 ||6 ||11 ||15 ||9 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|1993-1994 ||HC Lugano ||LNA ||36 ||9 ||7 ||16 ||10 ||9 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|1994-1995 ||HC Lugano ||LNA ||36 ||9 ||15 ||24 ||10 ||5 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|1995-1996 ||HC Lugano ||LNA ||36 ||7 ||7 ||14 ||28 ||4 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|1996-1997 ||HC Lugano ||LNA ||45 ||14 ||14 ||28 ||22 ||8 ||4 ||2 ||6 ||4
|-
|1997-1998 ||HC Lugano ||LNA ||40 ||7 ||5 ||12 ||8 ||7 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|1998-1999 ||HC Lugano ||LNA ||44 ||9 ||8 ||17 ||20 ||16 ||3 ||5 ||8 ||6
|-
|1999-2000 ||HC Lugano ||LNA ||45 ||10 ||12 ||22 ||12 ||14 ||8 ||6 ||14 ||0
|-
|1999-2000 ||HC Lugano ||LHE ||6 ||1 ||0 ||1 ||2 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2000-2001 ||HC Lugano ||LNA ||42 ||5 ||18 ||23 ||8 ||18 ||6 ||1 ||7 ||6
|-
|2001-2002 ||HC Lugano ||LNA ||39 ||5 ||9 ||14 ||22 ||13 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|2002-2003 ||HC Lugano ||LNA ||41 ||10 ||15 ||25 ||2 ||16 ||2 ||3 ||5 ||6
|-
|2003-2004 ||HC Lugano ||LNA ||48 ||4 ||12 ||16 ||8 ||16 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|2004-2005 ||HC Lugano ||LNA ||32 ||1 ||8 ||9 ||12 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|rowspan="2"|2005-2006 ||Lausanne HC ||LNB ||42 ||18 ||18 ||36 ||20 ||12 ||5 ||4 ||9 ||12
|-
|HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 ||Lausanne HC ||LNB ||45 ||21 ||21 ||42 ||28 ||11 ||5 ||3 ||8 ||2

|770||194||196||390||280||155||34||34||68||54

|87||39||39||78||48||23||19||7||17||14

|1987 || Suisse || Championnat du monde junior || 7 || 3 || 0 || 3 || 2 || - || Relégation dans le Groupe B
|-
|1994 || Suisse || Championnat du monde B || 7 || 6 || 3 || 9 || 0 || - || Promotion dans la Poule A
|-
|1995 || Suisse || Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 || -9 || Relégation dans la Poule B
|-
|2000 || Suisse || Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || +1 || 
|-
|2001 || Suisse || Championnat du monde || 6 || 2 || 0 || 2 || 2 || -2 || 
|-
|2002 ||Suisse || Jeux olympiques || 4 || 3 || 3 || 6 || 2 || 0 || 
|-
|2002 || Suisse || Championnat du monde || 6 || 4 || 0 || 4 || 2 || -1 || 
|-
|2003|| Suisse|| Championnat du monde|| 7 || 1 || 0 || 1 || 6 || -2 ||

Notes et références 

Naissance en mai 1967
Naissance à Bienne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Sportif bernois
Joueur du HC Bienne
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Lugano
Attaquant de hockey sur glace